Katzur ist der Familienname von

 Günter Katzur, deutscher Eishockeytorwart 
 Klaus Katzur (1943–2016), deutscher Schwimmer
 Yiftach Katzur (* 1958), israelischer Schauspieler